Lacerta fasciata est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta fasciata Linnaeus, 1758 est un synonyme de Plestiodon fasciatus (Linnaeus, 1758)
 Lacerta fasciata Green, 1818 nec Linnaeus, 1758 est un synonyme de Sceloporus undulatus (Bosc & Daudin, 1801)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Scincinae
Phrynosomatidae